В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-4, 4-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Кріс Еверт (фінал)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (3-тє коло)
 Гана Мандлікова (півфінал)
 Відсутня
 Кеті Горват (3-тє коло)
 Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)

 Джо Дьюрі (1-ше коло)
 Ева Пфафф (3-тє коло)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (1-ше коло)
 Гелена Сукова (3-тє коло)
 Кеті Горват (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)